De Olsoniformes zijn een clade van temnospondyle amfibieën uit de superfamilie Dissorophoidea. Ze omvatten de families Dissorophidae en Trematopidae. De meeste leden van de clade waren zeer aangepast aan het leven op het land. De clade werd door Anderson e.a. benoemd in 2008 en wordt gedefinieerd als de groep die Dissorophus multicinctus (een dissorophoïde) en Acheloma cumminsi (een trematopide) bevat, en alle soorten nauwer verwant aan Dissorophus en Acheloma dan aan Amphibamus grandiceps, Micromelerpeton credneri en Apateon pedestris. Olsoniformes delen verschillende kenmerken, zoals een stevig en eenvoudig darmbeen.

Trematopidae zijn bekend uit het Laat-Carboon en het Vroeg-Perm van Europa en in een groot deel van Noord-Amerika, terwijl dissorophiden voornamelijk worden aangetroffen in afzettingen in het Vroeg-Perm in de centrale Verenigde Staten, die zich uitstrekken tot in het Midden-Late Perm in Eurazië.

Hieronder is een cladogram van Schoch (2018) die de fylogenetische positie van Olsoniformes binnen de Dissorophoidea toont:

Uitgestorven amfibieën